Rexhausen ist der Name von

 Felix Rexhausen (1932–1992), Pseudonym Stefan David, deutscher Journalist und Schriftsteller
 Gerd Sophus Rexhausen (1906–1971), deutscher Architekt und Weltrekord-Ballonfahrer
 Hermann Rexhausen (1876–1923), deutscher Möbelhersteller und Freimaurer, Begründer des Hermannshofes in Völksen